Генрих Прусский ():

 Генрих Прусский (1726—1802) — брат короля Пруссии Фридриха II.
 Генрих Прусский (1747—1767) — сын принца Августа Вильгельма Прусского.
 Генрих Прусский (1781—1846) — сын короля Фридриха Вильгельма II.
 Генрих Прусский (1862—1929) — брат германского императора Вильгельма II.
 Генрих Прусский(род. 1982) — внук принца Августа Вильгельма Прусского.

Примечания